Заводско́й переу́лок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Заводской переулок — улица в Гатчине.
 Заводской переулок — улица в Зеленограде.
 Заводской переулок — улица в Калуге.
 Заводской переулок — улица в Ломоносове.
 Заводской переулок — прежнее (с 8 марта 1938 года до 27 июля 1977 года) название Улицы Карпова в Томске.

Украина 
 Заводской переулок — переулок в Черкассах.
 Заводской переулок — переулок в Симферополе.

См. также 
 Заводская улица
 Заводской тупик